Love for Sale může být:

 Love for Sale (album, Cecil Taylor) – album klavíristy Cecila Taylora z roku 1959
 Love for Sale (album, Boney M.) – album skupiny Boney M. z roku 1977
 Love for Sale (album, Mary Coughlan) – album zpěvačky Mary Coughlan z roku 1995